Чхве Тхэ Ук (; ) — южнокорейский футболист, игравший на позиции вингера, футбольный тренер. Входит в тренерский штаб сборной Южной Кореи.

Клубная карьера 
Чхве был известен благодаря своей большой скорости. В детстве он являлся многообещающим талантом, в результате чего после окончания средней школы 
Пупхён (в которой также учился Ли Чхон Су) профессиональную карьеру начал в 2000 году в клубе «Анян Эл-Джи Читас». Несмотря на юный возраст, его профессиональная карьера в столичном клубе было успешной. После годовых прибываний в «Инчхон Юнайтед» и «Симидзу С-Палс», Чхве присоединился к «Пхохан Стилерс». Хотя Чхве являлся одним из лучших игроков в клубе, главный тренер не концентрировался на нём. Это было во многом потому, что «Стилерс» больше концентрировался на центре полузащиты, а не на фланговые позиции. В тот период Чхвэ выступал в качестве замены. По завершении сезона 2007 года он перешёл в «Чонбук Хёндэ Моторс» в обмен на Ким Юнг Кюма и Квон Джипа (полузащитник Ким Сун-кеон также был частью обмена вместе с Чхве).

Он ушел из футбола в 2015 году из-за травмы.

Международная карьера 
В возрасте 19 лет был включён в состав олимпийской сборной Южной Кореи на Летние Олимпийские игры 2000 в Сиднее. В 2002 году дважды помог национальной сборной дойти до полуфиналов: на Золотом кубке КОНКАКАФ в США и на домашнем (совместная заявка с Японией) Чемпионате мира. В 2004 году вновь был включён в состав сборной на Летние Олимпийские игры 2004 в Афинах. Всего Чхве за сборную сыграл в 30 матчах и забил 4 гола.

Достижения

«Чонбук Хёндэ Моторс» 
 Чемпион Южной Кореи: 2009

«Сеул» 
 Чемпион Южной Кореи: 2010, 2012
 Обладатель Кубка Южной Кореи: 2010

Клубная статистика

Голы за сборную

Ссылки 
 Статистика на KFA 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года